

Persone
Amelio Gambini – ex calciatore italiano
Biagio Gambini – stuntman e attore italiano
Carlo Gambini – ex calciatore italiano
Claudio Gambini – ex calciatore italiano
Germano Gambini – cestista e dirigente sportivo italiano
Giuseppe Gambini – politico italiano
Ivanhoe Gambini – architetto italiano, figlio di Silvio
Nella Gambini – attrice e cantante italiana
Rodolfo Gambini – pittore italiano
Silvio Gambini – architetto italiano
Secondo Gambini - ex calciatore italiano

Altro
Casa Gambini – villa di Busto Arsizio